Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica –  ente pubblico italiano
 Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon - Pireos – gestore di trasporto pubblico su rotaia ad Atene